RQD est un sigle composé des lettres R, Q et D. Il peut faire référence à :

Regroupement québécois de la danse.